Задубрівська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Задубрівська сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район